Die Saison 2009/10 sah den SK Team Viking (im Vorjahr noch als Sollentuna SK am Start) mit vier Punkten Vorsprung vor Lunds ASK und dem Titelverteidiger SK Rockaden Stockholm an der Spitze.

Im Vorjahr waren aus der Superettan der SK Rockaden Umeå, der Wasa SK sowie (aufgrund des Rückzuges der Skara Schacksällskap) der Eksjö SK aufgestiegen. Während Umeå und Wasa SK beide chancenlos wieder abstiegen, landete Eksjö im Mittelfeld. Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Elitserien (Schach) 2009/10.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 16., 17. und 18. Oktober 2009, 14. November 2009, 5. und 6. Dezember 2009, 16. Januar 2010, 6., 27. und 28. Februar 2010 sowie am 12., 13. und 14. März 2010. Die ersten drei Runden wurden zentral in Malmö gespielt, die letzten drei Runden wurden zentral in Täby ausgerichtet, die übrigen Wettkämpfe fanden dezentral bei den beteiligten Vereinen statt.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Endstand bei chess-results.com
 Ergebnisse beim Sveriges Schackförbund

Sportveranstaltung in Schweden
Elitserien (Schach)
Schachveranstaltung 2009
Schachveranstaltung 2010